779 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 779 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 267534.
 779 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 585087.